Adriano Angeloni (1983-), coureur cycliste italien,
 Daniele Angeloni (1875-1957), joueur puis entraîneur de football italien,
 Francesco Angeloni (1587-1652), littérateur et antiquaire italien,
 Mario Angeloni, (1896-1936), avocat et combattant de la guerre civile espagnole.